

Persone 
 Gaio Vettio Aquilino Giovenco – poeta cristiano romano in lingua latina del IV secolo
 Lucio Nevio Aquilino –  senatore e un politico dell'Impero romano.
 Tito Erminio Aquilino – politico e militare romano del VI secolo a.C
 Vettio Aquilino (floruit 286) –  politico dell'Impero romano, console posterior del 286

Altro 
 Aquilino – nome proprio di persona italiano maschile
 Rocco Aquilino Caligiuri (1950-2013) – rugbista a 15 italiano
 Aquilino o Grosso aquilino – moneta medievale

Pagine correlate 
 Sant'Aquilino

en:Aquilino